Tetrastichium är ett släkte av bladmossor. Tetrastichium ingår i familjen Hookeriaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Tetrastichium